53-й выпуск  Тура Турции — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Турции. Гонка состояла из 6 этапов и проводилась с 10 по 15 октября 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017 (категория 2.UWT).

Изначально гонка должна была состояться с 18 по 23 апреля, но была отложена в феврале. В марте было объявлено о переносе гонки на октябрь.

Участники 
Согласно новым правилам UCI, участие всех команд мирового тура в каждой из гонок, впервые вошедших в его календарь в 2017 году не было обязательным. Организаторам достаточно было пригласить не меньше 10 команд для возможности сохранения гонки в календаре Мирового тура UCI. Так как, к числу этих гонок относился и Тур Турции, то на гонку приехали только 4 из 18 команд, выступающих в мировом туре. Также организаторы гонки пригласили 8 профессиональных континентальных команд и сборную Турции. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли все 104 спортсмена.

Маршрут 
Общая протяжённость гонки составила 1026,3 километра. Место старта располагалось в курортном городе Аланья на побережье Средиземного моря, финиша — в столице Турции Стамбуле.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4 
За километр до финиша этапа впереди осталась небольшая группа гонщиков из которой 300 м до финиша атаковал итальянец Диего Улисси из команды «». Он сумел удержать просвет и взял победу на этапе. Его ближайший преследователь, датчанин Йеспер Хансен () не сумел добрать Улисси до финиша и пересёк финишную черту вторым через 5 секунд. Тройку лучших замкнул финишировавший через 9 секунд после победителя колумбиец Даниэль Мартинес (Wilier Triestina–Selle Italia).Сделавший на гонке хет-трик Сэм Беннетт () выпал на финальном подъёме и потерял майку лидера, которая перешла к победителю этапа Диего Улисси.

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций 
На Туре Турции 2017 разыгрывались 4 разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался голубой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на спринтерских промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.
  
Лидер очковой классификации носил зелёную майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-15 на каждом этапе и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах.

Красная майка присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: первая, вторая, третья или четвертая. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить.

Белой майкой награждался лидер классификации «Beauties of Turkey», которая рассчитывалась по сумме очков, набранных гонщиками исключительно на специальных промежуточных финишах. На каждом из них разыгрывались следующие очки: 5 очков за первое место, 3 — за второе и 1 — за третье.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Лидерство в генеральной классификации: 6 очков  за каждый этап

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Мировой тур UCI 2017
Тур Турции